Коробе́ц — остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск — Сухиничи. Расположен в селе Коробец Смоленской области.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области